Pavetta – rodzaj roślin z rodziny marzanowatych
 Pavetta – jedna z postaci ze świata Wiedźmina